Die Open Castilla y León – Villa de El Espinar 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 29. Juli bis 4. August 2013 in Segovia stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 27. und 28. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Alexandros Jakupovic
 Erik Crepaldi
 Michail Jelgin
 David Rice

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 65 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 63 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Segovia